Live at the House of Blues pode ser:

 Live at the House of Blues (álbum de Goldfinger), álbum da banda Goldfinger.
 Live at the House of Blues (álbum de Guttermouth), álbum da banda Guttermouth
 Live at the House of Blues (álbum de Jethro Tull), álbum da banda Jethro Tull.
 Live at the House of Blues (álbum de Tupac Shakur), álbum da banda Tupac Shakur.
 Live at the House of Blues (álbum de Thrice), álbum da banda Thrice.
 Live at the House of Blues (álbum de The Vandals), álbum da banda The Vandals.

Desambiguação